Eugen Neter ist der Name folgender Personen:

* Eugen Neter, Pseudonym von Hans Wolf (Übersetzer) (* 1949), deutscher Übersetzer
 Eugen Isaak Neter (1876–1966), deutscher Kinderarzt